diverse sportclubs:
 OSV (Oostzaan), voetbalclub uit Oostzanerwerf, Amsterdam-Noord
 OSV Hannover, voetbalclub uit Hannover
 OSV NITA, voetbalclub uit Nieuwe Ter Aar (Utrecht)
 OSV Oud-Beijerland, voetbalclub uit Oud-Beijerland
 OSV '31, voormalige voetbalclub uit Overdinkel
 OSV (Oss), schaakvereniging uit Oss
 OSV-volgorde, een zeldzame zinsbouwvolgorde
 platformbevoorradingsschip
 Code voor het veilig vervoer van goederen en personen door platformbevoorradingsschepen